Muž se železnou maskou nebo Železná maska může být:

Muž se železnou maskou, tajemný vězeň z doby panování francouzského krále Ludvíka XIV.

Filmy
 Muž se železnou maskou (film, 1939) – americký černobílý film z roku 1939, režie James Whale 
 Muž se železnou maskou (seriál) – britský televizní seriál z roku 1969 (celkem 9 dílů)
 Muž se železnou maskou (film, 1977) – britsko-americký televizní film z roku 1977, režie Mike Newell
 Muž se železnou maskou (film, 1998) – britský film z roku 1998, režie Randall Wallace
 Železná maska (film, 1929) – americký film z roku 1929
 Železná maska (film, 1962) – francouzsko-italský film z roku 1962
 Železná maska (film, 1979) – rakousko-německý film z roku 1979

Další 
 Muž se železnou maskou (muzikál) – muzikál Michala Davida, Libora Vaculíka, Bryana Adamse a Lou Fanánka Hagena 
 „Muž se železnou maskou“ – třetí díl románu Tři mušketýři ještě po deseti letech od Alexandra Dumase
„Man in the Iron Mask“ – píseň Billyho Bragga